Букша () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.
 Букша () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Валя-Чорій.